«Торпе́до» — профессиональный женский хоккейный клуб из Нижнего Новгорода, выступающий Женской хоккейной лиги. Основан 14 июля 2022 года в результате переименования женского хоккейного клуба "СКИФ".

История 
14 июля 2022 года в интернет ресурсах ХК Торпедо было объявлено о создании женской команды . Основу команды составили игроки, а также тренерский штаб команды СКИФ.

Результаты выступления в ЖХЛ 

 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Стадион и атрибутика 
Домашняя арена клуба — КРК «Нагорный». Вместимость: 5500 мест. Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 29. Цвета клуба — белый и синий, однако на эмблеме преимущественно изображён красный.

Руководство клуба 
 Генеральный директор — Александр Валерьевич Харламов
 Генеральный менеджер — Максим Романович Гафуров
 Исполнительный директор — Александра Геннадьевна Строгонова
 Зам. генерального директора по безопасности — Юрий Алексеевич Калинин

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Игорь Аверкин (с 14 июля 2022 года)
 Тренер — Олег Наместников
 Тренер — Антон Колесников
 Тренер вратарей — Михаил Воробьёв
 Тренер по ОФП — Алексей Уразов

Состав 
 Согласно официальному сайту клуба

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЖХК «Торпедо» Нижний Новгород

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Спортивные клубы Нижнего Новгорода
Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
Появились в 2022 году в России